Соревнования среди четвёрок без рулевого по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 2 заезда. Лучшие команды в каждом заезде прошли в финал, остальные примут участие в утещительном заезде

Заезд 1

Заезд 2

Утешительный заезд 
4 лучшие команды в утешительном заезде прошли в финал

Финал

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)